Андрей Пашко́в:
 Пашков, Андрей Иванович (1792—1850) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Пашков, Андрей Никитович (1910—1945) — Герой Советского Союза.